Kaplansky ist der Familienname folgender Personen:

 Irving Kaplansky (1917–2006), US-amerikanischer Mathematiker
 Lucy Kaplansky (* 1960), US-amerikanische Sängerin und Musikerin
 Schlomo Kaplansky (auch: Solomon Kaplansky, Schlomo Kaplansky oder Shlomo Kaplansky; 1884–1950), zionistischer Politiker und Sozialist; Führer der Poale-Zion-Bewegung